Robert Moses State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Robert Moses State Park (Long Island) auf Long Island, Suffolk County, New York
 Robert Moses State Park (Thousand Islands) am Sankt-Lorenz-Strom, St. Lawrence County, New York